Waloschek ist der Name von

 Hans Waloschek (1899–1985), österreichischer Architekt
 Pedro Waloschek (1929–2012), österreichischer Experimentalphysiker